Burret se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Burret
 Karl Ewald Maximilian Burret